NGC 4890 (другие обозначения — MCG -1-33-67, IRAS12580-0420, PGC 44793) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4890
Дева (созвездие)